M91 – oggetto del Catalogo di Messier
l'M91 è una mitragliatrice di origine statunitense ad otturatore aperto cioè che l'otturatore il porta otturatore e il carrello partono da posizione arretrata per migliorare il raffreddamento degli ingranaggi e della canna. Ha i colpi 7,62 NATO standard, ed ha un raggio d'azione pari a 500m circa. ha la canna 885 pollici ed un peso di circa 6kg scarica. i caricatori standard sono da 100colpi ma ne sono varianti di 120/150 colpi. la mitragliatrice è della MAGNUM FIREARMS COMPANY ed è la più eccelsa costruttrice americana e mondiale di armi da fuoco per scopi militari e civili.